Voigt kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Siegmund Voigt
 Joachim Johann Otto Voigt

Robotskapade auktorsförkortningar